Abbazia di San Maurizio a Magdeburgo, in Germania
 Abbazia territoriale di San Maurizio d'Agauno a Saint-Maurice, in Svizzera